Club Alianza Lima — do Peru
 Alianza Fútbol Club (Panamá)
 Club Sport Alianza Atlético de Sullana — do Peru
 Alianza País — partido político equatoriano
 Corporación Deportiva Alianza Petrolera — da Colômbia

Geografia 
 Alto de La Alianza (distrito) — no Peru
 Alianza (Valle) — cidade hondurenha

Ver também
 Aliança
 Aliança Popular Revolucionária Americana — partido político peruano

Desambiguações de topônimos